Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Banque Eric Sturdza Geneva Open 2018. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 19. und 20. Mai 2018 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Genf